Ашир Кулиев (; 1918 — 2000) — советский, туркменский композитор, дирижёр, педагог. Народный артист СССР (1991). Первый профессиональный туркменский композитор.

Биография 
Ашир Кулиев родился 21 декабря 1918 года в селении Кеши (ныне в черте Ашхабада, Туркменистан).

После учёбы в интернате, работал в редакции, продавцом в книжном магазине. Затем учился Ашхабадском художественном техникуме (позже Ашхабадское музыкальное училище им. Д. Овезова) игре на дутаре и сетаре у П. Сариева и М. Тачмурадова, а также на фортепиано у М. М. Гераскиной (1932—1935), играл в экспериментальном оркестре, выступал на радио. Первые сочинения («Песня», «Восточный танец») прозвучали на концерте в Ашхабаде в 1935 году.

В 1935—1941 годах учился (вместе с В. Мухатовым, М. Кулиевой, Х. Аллануровым) на туркменском отделении Московской консерватории у Г. И. Литинского и Б. С. Шехтера, в 1944—1949 годах продолжил обучение в консерватории по классу композиции у Ю. А. Шапорина (ранее — в классе В. А. Белого).

В 1939 году создал первое в истории туркменов симфоническое произведение «Торжественную увертюру».

В 1941—1944 годах — научный сотрудник, в 1949—1951 — старший научный сотрудник музыкального кабинета и дирижёр оркестра народных инструментов Туркменской филармонии. В 1952—1953 годах — заведующий музыкальным кабинетом при Управлении по делам искусств при Совете Министров Туркменской ССР . В 1953—1956 годах и в 1960 — ответственный редактор, в 1960—1961 — художественный руководитель музыкального радиовещания.

Занимался педагогической деятельностью. В 1941—1944 и 1950—1990 годах преподавал композицию и теорию музыки в Ашхабадском музыкальном училище им. Д. Овезова (в 1951—1952 — директор, в 1963—1967 — заместитель директора по учебной части) и те же предметы, а также музыкальную грамоту, инструментоведение, дирижирование и др., в Туркменской консерватории с 1990 по 2000 год (профессор).

С 1967 года — председатель правления Союза композиторов Туркменской ССР, с 1968 по 1979 год — секретарь правления Союза композиторов СССР.

Составитель и редактор более 20 музыкальных пособий. Автор учебника по сольфеджио на материале туркменской музыки (1959) и «Теории музыки» на туркменском языке, учебника «Гармония» и «Словаря музыкальных терминов на туркменском языке».

Один из соавторов государственного гимна независимого Туркменистана.

Ашир Кулиев умер 11 августа 2000 года в Ашхабаде.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1964)
 Народный артист Туркменской ССР (1980)
 Народный артист СССР (1991)
 Государственная премия Туркменской ССР имени Махтумкули (1968)
 Орден «Знак Почёта» (1950)
 Орден Дружбы народов (1978)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Medal for Creative Heroism (1947)
 Медаль «Ветеран труда» (1980).

Основные сочинения

Оперы 
 «Юсуп и Ахмет» (1942, совм. с Б. Шехтером)
 «Абадан» (1943, совм. с Ю. Мейтусом)

Балет 
 «Сердце, найденное в песках» (1974, по мотивам поэмы К. Курбаннепесова)

Оркестровые сочинения 
 увертюры: «Торжественная увертюра» (1939), «Праздничная увертюра» (1944)
 симфонические поэмы: «Махтумкули» (1948), «Солнечный край» (1955)
 для солистов, хора и оркестра: кантаты — «Салам» (на тексты поэтов Туркменистана, 1941), «Курбан-Дурды» (поэма-кантата, сл. Д. Агамамедова, 1942), «Туркменистан» (сл. К. Сейтлиева, 1949), «Каракум-река» (сл. Б. Джапарова, 1968), «Ленин всегда с нами» (1970, сл. Б. Джапарова), «Юные ленинцы» (для детского хора, 1980), «Целинные земли цветут», 1987)
 сюита «Туркменистан» (1944)
 для скрипки и оркестра: Концерт (1961)
 для оркестра народных инструментов: увертюра на тему «Две туркменские народные песни» (1952), сюиты «Цвети, родной Туркменистан» (1974) и «Счастье» (1978), рапсодия «Мелодии с хлопковых полей» (1980), «Сияние белого золота: хлопок» (1976)
 для гиджака и оркестра: Концерт

Другие сочинения 
 для скрипки и фортепиано: Поэма (1941), Сюита (1945)
 для фортепиано: Соната (1946), Сюита для детей (1937)
 для голоса и фортепиано: романс «Буря» (сл. А. Пушкина, 1937), «Песня о мире» (сл. Р. Сеидова), «Песня о Москве» (сл. К. Курбаннепесова), «Родина моя» (сл. X. Атаева), «Ашхабад-Москва: конный пробег» (сл. К. Бурунова), «Хлопок» (сл. Б. Кербабаева, 1935), «Моя весна» (сл. Д. Агамамедова, 1944), «Красотка» (сл. Махтумкули Пираджи, 1948), «Родина» (сл.  Б. Джапарова, 1970)
 камерно-инструментальные ансамбли
 20 пьес для гиджака
 более 300 песен (в т.ч. на сл. Б. Джапарова, X. Нурмурадова, С. Ураева).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ашхабадского музыкального училища им. Д. Овезова
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Туркменской консерватории
Балетные композиторы Туркменистана
Балетные композиторы СССР
Оперные композиторы Туркменистана
Оперные композиторы СССР
Композиторы-песенники
Члены Союза композиторов СССР
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Туркменистана
Заслуженные деятели искусств Туркменской ССР
Народные артисты Туркменской ССР
Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР